Banyuls kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Banyuls-dels-Aspres, departementet Pyrénées-Orientales i regionen Occitanien, 
 Banyuls-sur-Mer , departementet Pyrénées-Orientales i regionen Occitanien,